Вотервлит има више значења:
 Вотервлит (Њујорк)
 Вотервлит (Мичиген)